Тит Квінкцій Капітолін Барбат () — преномен, номен, когномен та агномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв, його гілки Капітолінів Барбатів:
 Тит Квінкцій Капітолін Барбат — шестиразовий консул 471, 468, 465, 446, 443 і 439 років до н. е.
 Тит Квінкцій Капітолін Барбат — консул 421 року до н. е.
 Тит Квінкцій Капітолін Барбат — військовий трибун з консульською владою 405 року до н. е.

Див. також 
 Квінкції